Boca del Monte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Boca del Monte, Comapa, ort, 
 Boca del Monte, Santiago Tuxtla, ort, 
 Boca del Monte, Ajalpan, ort, 
 Boca del Monte, Tuxpan, ort, 
 Boca del Monte, Esperanza, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar